Бороди́нский  — посёлок (в 1956—2013 годы — посёлок городского типа) в Киреевском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Большекалмыкский сельский округ Киреевского района, в рамках организации местного самоуправления является административным центром сельского поселения Бородинское.

География 
Расположен в 17 километрах к северо-западу от города Киреевска и в 21 километре к западу от железнодорожной станции города Щёкино.

История 
14 июня 1956 года посёлок Бородинский Дедиловского района отнесён к категории рабочих посёлков.

В 1965 году посёлок вошёл в состав Киреевского района.

С 2006 до 2013 года посёлок являлся центром городского поселения рабочий посёлок Бородинский.

В 2009 году из части рабочего посёлка Бородинский выделен сельский населённый пункт посёлок Круглянский и передан в подчинение Киреевского района.

В 2013 году Бородинский преобразовали в сельский населённый пункт как посёлок. В рамках организации местного самоуправления стал административным центром сельского поселения Бородинское. В рамках административно-территориального устройства включён в Большекалмыкский сельский округ.

Население 

В 1968 году население посёлка составляло 10,1 тыс. человек.

В  году население посёлка составляло  человек.

Экономика 
В советское время экономическая активность в посёлке в основном была связана с разработками бурого угля (Подмосковный угольный бассейн). После распада СССР добыча угля была прекращена.

В 1969 году в пяти километрах от посёлка был учреждён лечебно-трудовой профилакторий ЛТП-1, который к 1979 году представлял собой крупное производство оборонной продукции и продукции культбыта с объёмом валовой продукции 15,6 млн рублей.
В 1994 году ЛТП-1 был преобразован в ФКУ «КП № 8 УФСИН России по Тульской области».

Культура 
В посёлке имеется средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, поликлиника, поселковый Дворец культуры.

В 2000 году в Бородинском снимался фильм российского режиссёра Павла Лунгина «Свадьба», ставший призёром Каннского кинофестиваля.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Киреевского района
Бывшие посёлки городского типа Тульской области
Городские поселения, упразднённые в 2013 году
Упразднённые городские поселения Тульской области
Упразднённые муниципальные образования Киреевского района